Lars Persson kan syfta på 

Lars Persson i Västvalla, riksdagsman i bondeståndet
Lars Persson (1819-1874) hemmansägare, riksdagspolitiker från Västmanland
Lars Persson (1833-1904) hemmansägare, riksdagspolitiker från Värmland
Lars Persson (etnograf) (1934-1981)
Lars Persson (politiker) (född 1973)
Lars Persson (koreograf)
Lars Persa, artist
Lars Persson i Västvalla (aktiv 1865–1866), lantbrukare och politiker
Lars Göran Persson (född 1958), skådespelare och pjäsförfattare
Lars-Bertil Persson (född 1934), officer i flygvapnet
Lars G. Persson (född 1937), officer i marinen

Se även
 Laurentius Petri
 Lasse Persson